Контр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південь від Парижа, 125 км на південь від Орлеана, 25 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Контр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Контр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер